Ringkogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Ringkogel (berg i Österrike, Niederösterreich), Politischer Bezirk Scheibbs, 
 Ringkogel (berg i Österrike, Steiermark), Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 

Robotskapade Österrikeförgreningar